Der Begriff Hörnle bezeichnet

Berge:
 Hörnle (Venedigergruppe) (), Berg in Osttirol
 Hörnle (Ammergauer Alpen) (), Berg der Ammergauer Alpen, bei Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hörnle (Münstertal) (), Berg im Schwarzwald, bei Münstertal/Wieden, Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald / Lörrach, Baden-Württemberg
 Lochenhörnle (meist nur Hörnle genannt; ), Berg der Schwäbischen Alb, bei Meßstetten, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hörnleberg (auch nur Hörnle genannt; ), Berg im Schwarzwald, bei Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Hörnle (Bollschweil) (), Berg im Schwarzwald, bei Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hörnle (Schwäbische Alb) (), Berg der Schwäbischen Alb, bei Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Hörnle (Nordschwarzwald) (), Berg im Nordschwarzwald, bei Ottenhöfen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rotes Hörnle (), Berg im Steigerwald, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wertacher Hörnle (), Berg in den Allgäuer Alpen, bei Wertach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Orte:
 Hörnle (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hörnle (Marbach am Neckar), Ortsteil der Stadt Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
Weiteres:
 Hörnle (Konstanz), östliche Spitze der Halbinsel Bodanrück im Bodensee

Hörnle ist der Familienname folgender Personen:

 Tatjana Hörnle (* 1963), deutsche Juristin